Тырныауз (, ) — топоним в России. По версии Дж. Н. Кокова, топоним можно перевести с карачаево-балкарского языка как «журавлиное ущелье», где турна — «журавль», аўуз — «ущелье». Название «журавлиное ущелье» определяется в таком случае тем, что журавли летят низко над рекой, по ущелью, при низкой облачности и туманах. По П. С. Рототаеву, в названии присутствует балкарское слово тырна — «царапать» (тырнаууч — «борона», «грабли»). До постройки города местность представляла собой широкую долину, сильно заваленную галечником, по днищу которой проходила борона. Впоследствии было трансформировано слово тырнаууч, или к слову тырна прибавилось слово аўуз — «ущелье», «теснина». Таким образом, топоним можно перевести как «взбороненное ущелье». Название это иногда переводят, как «ущелье ветров», хотя такой перевод необоснован.

 Тырныауз — река, протекает в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики.
 Тырныауз — город в Кабардино-Балкарской Республике.
 Тырныауз — городское поселение в Кабардино-Балкарской Республике.

Примечания